«Однажды в Анатолии» () — кинофильм режиссёра Нури Бильге Джейлана, вышедший на экраны в 2011 году.

Сюжет 
Группа полицейских под предводительством комиссара Наджи на трёх машинах разыскивает в степях Анатолии спрятанный здесь труп некоего Яшара. Их сопровождают прокурор Нусрет и доктор Джемал, который должен зафиксировать факт смерти. Подозреваемый Кенан, который сознался в убийстве, должен показать местонахождение тела, однако точно припомнить он не может и раз за разом указываемое им место оказывается не тем. Постепенно группа удаляется от города, скоро наступает ночь, и ситуация располагает к разговорам на самые различные темы.

В ролях 
 Мухаммет Узунер — доктор Джемал
 Йылмаз Эрдоган — комиссар Наджи
 Танер Бирсель — прокурор Нусрет
 Ахмет Мюмтаз Тайлан — шофер Арап Али
 Фырат Таныш — подозреваемый Кенан
 Эрджан Кесал — председатель Мукхтар
 Джансу Демирджи — дочь Мукхтара
 Эрол Эраслан — Яшар, жертва убийства
 Угур Арсланоглу — Тевфик
 Шафак Карали — Абидин
 Нихан Окутуджу — Гюльназ, жена Яшара

Награды и номинации 
 2011 — Гран-при жюри Каннского кинофестиваля.
 2011 — приз Netpac Award кинофестиваля в Карловых Варах.
 2011 — участие в конкурсе кинофестиваля в Маниле.
 2011 — участие в конкурсе фестиваля «Фильмы с юга» в Осло.
 2011 — три премии Asia Pacific Screen Awards: Гран-при жюри (Зейнеп Озбатур Атакан), лучшая режиссура (Нури Бильге Джейлан), лучшая операторская работа (Гёкхан Тирьяки); а также номинации за лучший фильм и лучший сценарий (Эбру Джейлан, Нури Бильге Джейлан, Эрджан Кесал).
 2012 — приз за лучшую режиссуру на Дублинском кинофестивале.
 2012 — две номинации на премию Европейской киноакадемии: лучшая режиссёрская работа (Нури Бильге Джейлан), лучшая операторская работа (Гёкхан Тирьяки).
 2013 — номинация на премию «Независимый дух» за лучший иностранный фильм.

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 
  
 «Однажды в Анатолии»  на сайте Box Office Mojo

Фильмы-драмы Турции
Фильмы-драмы Боснии и Герцеговины
Фильмы о полицейских
Фильмы о врачах
Фильмы Нури Бильге Джейлана
Фильмы Турции 2011 года